Bungkuk (Marga Sekapung)
 Bungkuk (Parang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing